Пригон — название населённых пунктов:

Россия 
 Пригон — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Пригон — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Пригон — деревня в Островском районе Псковской области.